Feketebérc ist der ungarische Name von:
 Tschornohora, einem Gebirgszug in der Westukraine
 Czarna Góra (Bukowina Tatrzańska), einem Ort in Polen